Ильичевка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
  — деревня в Витебском районе Витебской области.

Казахстан 
 Ильичёвка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Ильичёвка — прежнее название села Юбилейное Абайского района Карагандинской области.
 Ильичёвка — прежнее название села Козыкеткен Успенского района Павлодарской области.

Кыргызстан 
 Ильичёвка — прежнее название села Кара-Дыйкан Узгенского района Ошской области.

Молдавия 
 Ильичёвка — село в Дрокиевском районе
 Ильичёвка — село в Флорештском районе

Россия 
 Ильичевка — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Ильичёвка — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Ильичевка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ильичевка — хутор в Троицком административном округе Москвы.
 Ильичевка — село в Москаленском районе Омской области.
 Ильичевка — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Ильичёвка — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Ильичёвка — посёлок в Октябрьском районе Приморского края.
 Ильичёвка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ильичевка — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Ильичевка — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Ильичёвка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Ильичёвка — деревня в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Ильичёвка — прежнее название села Путь Ильича в Николаевском районе Волгоградской области

См. также 
 Ильичовка